Grand River hace referencia a varios artículos:

Ciudades de Estados Unidos
 Grand River (Iowa)
 Grand River (Ohio)

Municipios de Estados Unidos
Municipio de Grand River (Dakota del Norte).
Municipio de Grand River (condado de Perkins, Dakota del Sur).
Municipio de Grand River (condado de Adair, Iowa).
Municipio de Grand River (condado de Decatur, Iowa).
Municipio de Grand River (condado de Madison, Iowa).
Municipio de Grand River (condado de Wayne, Iowa).
Municipio de Grand River (condado de Sedgwick, Kansas).
Municipio de Grand River (condado de Bates, Misuri).
Municipio de Grand River (condado de Cass, Misuri).
Municipio de Grand River (condado de Daviess, Misuri).
Municipio de Grand River (condado de DeKalb, Misuri).
Municipio de Grand River (condado de Livingston, Misuri).